Cikidang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Cikidang, Banyumas, by, 
 Cikidang, Majalengka, by, 
 Cikidang, Sukabumi, by, 
 Kecamatan Cikidang, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar